La Treća hrvatska nogometna liga 2012-13, conosciuta anche come 3.HNL 2012-13, è stata la 22ª edizione della terza serie del campionato di calcio croato. Le 80 squadre erano divise in 5 gironi su base geografica.

Per essere promosse nella categoria superiore, la Druga liga, le società richiedenti devono posizionarsi entro i primi 3 posti della classifica finale ed essere in regola con i parametri richiesti (solidità finanziaria, stadio a norma, etc).

Girone Ovest

Girone Nord

Girone Centro

Girone Est

Girone Sud

Play-off promozione 
Partite disputate l'8 ed il 12 giugno 2013 fra le uniche 2 squadre vincitrici di girone ad aver ottenuto la licenza per la 2. HNL

Play-out 
Partite disputate il 22 ed il 26 giugno 2013 fra la 14ª del girone Nord (Slatina) contro la vincitrice della 1. ŽNL Virovitičko-podravskoj (Papuk). Il Papuk ha vinto lo scontro ma successivamente ha rinunciato alla promozione, lasciando così il posto in 3. HNL allo Slatina.

Note

Voci correlate 
Prva Liga 2012-13
Druga Liga 2012-13
Hrvatski nogometni kup 2012-2013

Collegamenti esterni 

2012
Calcio nel 2012
Calcio nel 2013